Валуєв Володимир Миколайович (1908 — 1977) — заступник голови Ради Міністрів УРСР, міністр місцевої та паливної промисловості УРСР.
 Валуєв Микола Сергійович (1973) — російський боксер важкої ваги, екс-чемпіон світу.
 Валуєв Петро Олександрович (1815 — 1890) — російський державний діяч XIX століття.